Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Andrés Gómez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Andre Agassi (Campione)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Kent Carlsson (terzo turno)
 Andre Agassi (semifinali)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (terzo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Andrés Gómez (finale)
 Martín Jaite (terzo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Assente
 Thomas Muster (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1988